Casey Cott (1992-), un acteur américain ;
 Nancy F. Cott (1945-), une historienne et professeure américaine.

Cott peut aussi désigner :
 Cott, une entreprise canadienne présent dans les boissons.